PFA sau Pfa este un acronim, cel mai cunoscut în România fiind cel pentru Persoană Fizică Autorizată.

PFA se poate referi și la:

În fotbal
 Fotbalistul PFA al anului (în ), un premiu anual decernat celui mai bun jucător al anului din fotbalul englez.
 PFA, Federația Palestiniană de Fotbal (în ).

În chimie
 Paraformaldehidă (PFA), polimer al formaldehidei.
 Perfluoroalcoxalcani (Pfa), fluoropolimeri.

Acronime de trei litere